De storm (Engels: The Tempest), een toneelstuk van William Shakespeare uit ca. 1611
 De Storm, een Nederlandse film uit 2009
 De storm (Geef niet op), een nummer van Bløf voor deze film